Cyclocranium é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Pseudocephalini, com distribuição restrita à Austrália.

Espécie
 Cyclocranium swierstrae Van de Poll, 1981

Cyclocranium
Gêneros monotípicos de cerambicídeos